Руайе (Ройе; ) — французская фамилия.
 Ройе, Августин (XVII век) — французский астроном.
 Руайе, Альфонс (1803—1875) — французский писатель, искусствовед и историк театра.
 Руайе, Анри (1869—1938) — французский художник.
 Руайе, Жозеф-Никола-Панкрас (1705—1755) — французский композитор и клавесинист.
 Руайе, Клеманс (1830—1902) — французская писательница.
 Руайе, Лионель (1852—1926) — французский художник.

См. также 
 Руайе-Коллар
 Ройер — немецкая фамилия с тем же написанием ().
</noinclude>